Марсель Кинт (; 20 сентября 1914, Звевегем, Бельгия — 23 марта 2002, Кортрейк, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный и трековый велогонщик в 1935 - 1951 годах. Чемпион мира по шоссейному велоспорту в групповой гонке среди профессионалов (1938). Чемпион Бельгии в групповой гонке (1939).

Карьера 
Марсель Кинт специализировался на однодневных классических велогонках и выиграл Париж — Рубе, Гент — Вевельгем, Париж — Брюссель.

Был единственным гонщиком, ставшим три раза подряд победителем Флеш Валонь до 2016 года, когда Алехандро Вальверде выиграл свою третью гонку подряд и четвертую в целом.

Лучшим годом в карьере Марселя Кинта считается 1938 год, когда он выиграл чемпионат мира по велоспорту и три этапа Тур де Франс.

Умер в Кортрейке 23 марта 2002 года.

В 1942 году именем Марселя Кинта названа шоссейная однодневная велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской коммуне Звевегем, провинция Западная Фландрия, до этого имевшая наименование «Гран-при Звевегема» (Grote Prijs Zwevegem). С 2016 года гонка Гран-при Марселя Кинта входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.2

Достижения

Шоссе 

 1933
 1-й  Чемпион Бельгии — Групповая гонка (юниоры)
 1935
 1-й Чемпионат Фландрии
 1-й — Этап 7 Тур Люксембурга
 2-й  Франко-Бельгийское кольцо
 1936
 1-й — Этап 2 Тур Бельгии
 4-й Париж — Ницца — Генеральная классификация
 9-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 1-й — Этап 19a 
 1937
 2-й Флеш Валонь
 2-й Париж — Лилль
 6-й Париж — Лилль
 1938
 1-й  Чемпион мира — Групповая гонка (проф.)
 1-й Париж — Брюссель
 1-й Grand Prix cycliste d'Espéraza
 2-й Льеж — Бастонь — Льеж
 3-й Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 3-й Тур Фландрии
 7-й Париж — Тур
 9-й Тур де Франс — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 15, 16 и 18 
 1939
 1-й  Чемпионат Бельгии — Групповая гонка
 1-й — Этапы 8a и 18b 
 1-й Grote Prijs Stad Zottegem
 2-й Париж — Рубе
 5-й Париж — Брюссель
 5-й Бордо — Париж
 1943
 1-й Париж — Рубе
 1-й Флеш Валонь
 1-й Тур Лимбурга
 5-й Тур Фландрии
 8-й Париж — Тур
 1944
 1-й Флеш Валонь
 1-й Нокере Курсе
 9-й Тур Фландрии
 1945
 1-й Флеш Валонь
 1-й Дварс дор Вест-Фландерен
 1946
 2-й  Чемпионат мира — Групповая гонка (проф.)
 9-й Тур Фландрии
 10-й Париж — Рубе
 1949
 1-й Гент — Вевельгем
 1950
 10-й Париж — Рубе
 1951
 1-й Tour des onze villes
 7-й Флеш Валонь
 9-й Льеж — Бастонь — Льеж

Трек 

 1948
 1-й Шесть дней Брюсселя (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 1949
 1-й Шесть дней Брюсселя (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 2-й Шесть дней Гента (вместе с Риком Ван Стенбергеном)
 3-й Шесть дней Парижа (вместе с Риком Ван Стенбергеном)

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
 Кинт, Марсель на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии
Чемпионы мира по шоссейным велогонкам